Варша́ва:

 Варшава — столица Польши.
 Варшава — посёлок в Змеиногорском районе Алтайского края.
 «Варшава» () — польский лицензионный клон автомобиля «Победа».
 Варшава — группа из концлагерей и лагерей смерти которая была расположена в оккупированной нацистами Варшаве.
 Варшава — 120-пушечный парусный линейный корабль Черноморского флота России.
 Варшава, Борис Ефимович — советский психолог.
 Варшава 80 — политическая организация «партийного бетона» в 1980—1983 годах.
 Пассажирские станции польских железных дорог
 Варшава-Восточная
 Варшава-Западная
 Варшава-Средместье
 Варшава-Центральная

См. также 

 Варшавка
 Варшавская (станция метро)
 Варшавский
 Варшавское (электродепо)
 Уорсо